Hiszpania:
 Las Casas del Conde – gmina

Kuba:
 Las Casas – dawna nazwa miasta Palmira

Osoby:
 Bartolomé de Las Casas – hiszpański duchowny
 Filip od Jezusa de Las Casas – meksykański franciszkanin
 Mario de las Casas – peruwiański piłkarz

Inne:
 (13052) Las Casas – planetoida

Zobacz też:
 Casas
 Fray Bartolomé de las Casas
 Padre Las Casas
 San Cristóbal de las Casas